Яблонский — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Новогригорьевского сельского поселения. Население  чел. ().

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 марта 2005 года № 1027-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Иловлинского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Новогригорьевского сельского поселения.

География 
Расположен на в центральной части региона, в степной зоне, в междуречье рек Дон, Иловля и Волга на Донской гряде в южной части Приволжской возвышенности.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Придорожная.

Абсолютная высота 46 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 63 человек мужчин — 35, женщин — 28 (55,6 и 44,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
чеченцы составляли 79 % из общей численности населения в 70 чел..

Инфраструктура 
Обслуживание дорожной инфраструктуры.

Транспорт 
Стоит на автодороге муниципального значения.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Иловлинского района